Первый дивизион Мальты 1958/1959 () — 44-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1958/1959
Мальта
Мальта
1958 год на Мальте
1959 год на Мальте